Die 51. Rallye Monte Carlo war der 1. Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft 1983. Sie fand vom 22. bis zum 28. Januar in der Region von Monaco statt.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen 

Insgesamt wurden 148 von 249 gemeldeten Fahrzeuge klassiert:

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-Weltmeisterschaft

Herstellerwertung

Weblinks 
 Informationen und Resultate bei https://www.wrc.com
 Offizielle Seite Rallye Monte Carlo https://acm.mc/

Einzelnachweise 

Monte Carlo
1983